Enyedi István (1619. előtt – 1698. után) városi főbíró, költő, történetíró
 Enyedi István (1659–1714) református lelkész, tanár
 Enyedi István (1694 – ?) orvos, Kolozsvár főbírója